David Davies (1840–1894) – australijski polityk
 David Davies (1870–1958) – walijski polityk
 David Davies (ur. 1970) – walijski polityk
 David Davies (ur. 1985) – brytyjski pływak, olimpijczyk
 David Davies – brytyjski historyk sztuki